"South Sudan Oyee!" är Sydsudans nationalsång. Nationalsången valdes av South Sudan National Anthem Committee ur Sudanesiska folkets befrielsearmé efter lanseringen av en tävling för att hitta en nationalsång i augusti 2010. Detta föregicks av folkomröstningen om självständighet i januari 2011 som ledde till att Sydsudan blev en suverän stat den 9 juli 2011. "Oyee!" översätts som "Hurra!"

Text
{| class="toccolours" style="float: center; margin-left: 2em; margin-bottom: 1em; font-size: 100%; background:#c6dbf7; color:black; width:25em; max-width: 30%;" cellspacing="5"
| style="text-align: center;" |

South Sudan Oyee!
|-
|
 Oh God,
 We praise and glorify You
 for Your grace on South Sudan,
 Land of great abundance
 uphold us united in peace and harmony.

 Oh motherland,
 we rise raising flag with the guiding star
 and sing songs of freedom with joy,
 for justice, liberty and prosperity
 shall forever more reign.

 Oh great patriots,
 let us stand up in silence and respect,
 saluting our martyrs whose blood
 cemented our national foundation,
 we vow to protect our Nation

 Oh God, bless South Sudan.|}

Historia
Kommittén fick 49 deltagarantal för nationalsången. Arbetstiteln var "Land of Cush". Musiken komponerades av studenter och lärare vid Juba University.

"Land of Cush"

1
 Oh God!
 We praise and glorify you,
 For your grace upon Cush.
 The land of great warriors,
 And origin of world's civilizations.

2
 Oh Cush!
 Arise and shine, raise your flag with the guiding star,
 And sings songs of freedom with joy.
 For peace, liberty and justice
 Shall forever more reign.

 So Lord! Bless South Sudan!3
 Oh black warriors
 Let us stand up in silence and respect.
 Saluting millions of martyrs whose blood
 Cemented our national foundation
 We vow to protect our nation.

4
 Oh Eden!
 Land of milk and honey and hardworking people
 Uphold us united in peace and harmony
 The Nile, valleys, forests and mountains
 Shall be our sources of our joy and pride!

   So Lord!   Bless South Sudan!''

Annan version

 Oh God, Oh God, Oh God, Oh God, Oh God!
 We praise and glorify you
 For your grace upon Cush,
 The land of great warriors
 And origin of world's civilization.

 Oh Cush! Oh Cush!
 Arise, shine, raise your flag with the guiding star
 And sing songs of freedom with joy,
 For peace, liberty and justice
 Shall forever more reign.

 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!

 Oh black warriors! Oh black Oh black warriors!
 Let's stand up in silence and respect,
 Saluting millions of martyrs whose
 Blood cemented our national foundation.
 We vow We vow to protect our nation.

 Oh Eden! Oh Eden!
 Land of milk and honey and hardworking people,
 Uphold us united in peace and harmony.
 The Nile, valleys, forests and mountains
 Shall be our sources of joy and pride.

 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!
 So Lord bless South Sudan!

Se även
Sydsudans flagga
Sydsudans statsvapen

Referenser

Externa länkar
Sydsudans nationalsång
*Första, andra och tredjeplaceringarna för nationalsångstävlingen
Tävlingsbidrag
Översikt över nationalsångens historia och detaljer

Nationalsånger i Afrika
Sånger 2011
Sydsudans nationalsymboler